Die Feldsaison 2016/17 begann am 17. September 2016. Die Endrunde wurde am Wochenende 27. und 28. Mai gemeinsam mit den Herren in Mannheim ausgetragen, Veranstalter war der Mannheimer HC.

Legende:

Hauptrunde

Endrunde

Auf- und Abstieg 
Absteiger in die 2. Bundesliga 17/18 sind der Rüsselsheimer RK und TuS Lichterfelde, beide steigen in die Gruppe Süd ab.

Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 16/17 sind aus der Gruppe Nord Club Raffelberg und aus der Gruppe Süd TSV Mannheim.

Weblinks 

 Homepage der Liga
 Homepage der Endrunde

Quellen 

2017
Hockey 2017
Hockey 2016